Ndala – distretto della regione di Shinyanga, in Tanzania
 Ndala – distretto della regione di Tabora, in Tanzania